Славяново () — название населённых пунктов в Болгарии:

 Славяново — город, Плевенская область.
 Славяново — село, Тырговиштская область.
 Славяново — село, Хасковская область.